Vláda Ramsaye MacDonalda může odkazovat na tyto vlády Spojeného království vedené Ramsayem MacDonaldem:
 První vláda Ramsaye MacDonalda, labouristická vláda úřadující v roce 1924
 Druhá vláda Ramsaye MacDonalda, labouristická vláda úřadující v letech 1929–1931
 Národní vláda (1931), koaliční národní vláda vedená Ramsayem MacDonaldem úřadující v roce 1931
 Národní vláda (1931–1935), koaliční národní vláda vedená Ramsayem MacDonaldem úřadující v letech 1931–1935